Кысыл-Сыр — название населённых пунктов:

Россия 
 Кысыл-Сыр — пгт в Вилюйском улусе Якутии.
 Кысыл-Сыр — село в Намском улусе Якутии.